Dennys – variante del nome proprio di persona Dionigi
 Dennys – fiume statunitense nel Maine
 Dennys Bay – baia statunitense nel Maine
 John Dennys – poeta inglese
 Nicholas Dennys – politico britannico
 Rodney Dennys – militare britannico

Pagine correlate 
Denis
Denys
Dennis
Denny